Елк Гроув може да се отнася за:

 Елк Гроув Вилидж (Илинойс), село в щата Илинойс, САЩ
 Елк Гроув (Калифорния), град в щата Калифорния, САЩ
 Елк Гроув (Уисконсин), градче в щата Уисконсин, САЩ